Champagne Henriot, een champagnehuis dat in 1808 in Reims werd opgericht

Personen 
 Philippe Henriot, Frans politicus
 Émile Henriot (schrijver), Frans schrijver
 Émile Henriot (scheikundige), Frans scheikundige